Ойконим

 Такил — прежнее название села Аркадьевка в Симферопольском районе Крыма.
 Такил — название в XIX веке села Кубанское в Симферопольском районе Крыма.
 Такил — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.